Henk Talsma (1921-2005), Nederlands politicus en rechter
 Jenze Jan Talsma (1884-1961), Nederlands burgemeester
 Kim Talsma (2001), Nederlands langebaanschaatsster
 Marwin Talsma (1997), Nederlands langebaanschaatser
 Roy Talsma (1994), Nederlands voetballer